Робинзо́н Кру́зо () может означать:
 «Робинзон Крузо» — обиходное сокращённое название самого известного романа о Робинзоне Крузо. Полное название — «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим».
 Робинзон Крузо — главный герой этого романа и нескольких других Даниэля Дефо.
Адаптации романа
  — оперетта 1867 года.
 Робинзон Крузо — французский короткометражный фильм 1902 года.
 Робинзон Крузо — американский короткометражный фильм 1913 года.
  — английский фильм 1927 года.
 Робинзон Крузо – советский фильм 1946—1947 года.
 Робинзон Крузо — мексиканский фильм 1954 года.
 Робинзон Крузо — американский фильм 1997 года.
 Робинзон Крузо — франко-англо-канадский фильм 2003 года.
География
 Робинзон-Крузо — остров в Чили.
   — остров в Фиджи.

См. также 
 «Мистер Робинзон Крузо» — американский фильм 1932 года.
 «Робинзон Крузо на Марсе» — американский фильм 1964 года.
  — французский телесериал, впервые показанный в 1965 году.
 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» — советский фильм 1972 года.
 «Синьор Робинзон» — итальянский фильм 1976 года.
 «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров» — бельгийско-французский мультфильм 2016 года.
 Робинзонада — поджанр приключенческой литературы, повествующий о приключениях на острове, как в романе Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
 Робинзонада, или Мой английский дедушка
 Робинзоны из Беверли-Хиллз
 Робинзоны космоса
 
 

Робинзон Крузо